Het Centrum Vakopleiding Venlo is een regionaal opleidingscomplex in Blerick, in de Nederlandse gemeente Venlo.

In 1945 werd in Venlo een Rijkswerkplaats opgericht. Als eén van de 40 werkplaatsen door heel Nederland werd deze opgericht op initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om via scholing van werklozen de wederopbouw te stimuleren. Als zodanig is et onderdeel van de arbeidsvoorzieningenorganisatie in Venlo en omstreken.

In 1954 verhuisde de Rijkswerkplaats van de Kaldenkerkerweg naar de Horsterweg in de Blerickse wijk Ubroek. In 1968 volgde een naamswijziging: voortaan zou de werkplaats de naam Centrum Vakopleiding voor Volwassenen gaan heten. Aanvankelijk leidde het centrum alleen op voor technische beroepen (CTVV), maar in 1985 werd het aanbod uitgebreid met administratieve opleidingen (CAVV). Zowel de technische tak als de administratieve tak verzorgde praktijkgerichte cursussen, afgestemd op de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt. Feitelijk waren het twee aparte centra, met elk een eigen directeur.

In 1993, een jaar na de verzelfstandiging (decentralisatie), fuseerden de twee centra, moest men verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur van Venlo in plaats van aan Den Haag, en ging men verder onder de naam Centrum Vakopleiding. Tegenwoordig heeft het twee locaties met één directeur, en bestaat het uit de segmenten CTVV aan de Kazernestraat, en het Centrum voor Beroepsoriëntatie en -Beoefening (CBB) en het CAVV aan de Daelweg.

Onderwijs in Venlo